CEV Champions League 2015-2016 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2015-2016 – torneo pallavolistico maschile